José Augusto de Austria (9 de agosto de 1872 - 6 de julio de 1962) fue archiduque de Austria, príncipe de Hungría y Bohemia y, por un corto periodo, jefe de Estado de Hungría. Perteneció a la Casa de Habsburgo-Lorena y fue el hijo primogénito del archiduque José Carlos de Austria y su esposa, la princesa Clotilde de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Primeros años de vida 
Nació el 9 de agosto de 1872 en Alcsútdoboz, Hungría. Se casó con la princesa Augusta María Luisa de Baviera (1875-1964), hija del príncipe Leopoldo Maximiliano de Baviera y la archiduquesa Gisela de Austria, el 15 de noviembre de 1893 en Múnich. El matrimonio tuvo seis hijos:

 José Francisco de Austria (1895-1957)
 Gisela Augusta Ana María de Austria (1897-1901)
 Sofía Clementina Isabel Clotilde María de Austria (1899-1978)
 Ladislao Leopoldo de Austria (1901-1946) 
 Matías José Alberto Antonio Ignacio María de Austria (1904-1905)
 Magdalena María Raineria de Austria (1909-2000)

José Augusto inició su carrera militar en 1890 cuando fue comisionado en el 1.º Regimiento de Infantería como Teniente. Pronto fue promovido a Oberleutnant y fue transferido al 72.º Regimiento de Infantería en 1893. Fue transferido al Regimiento de Dragones N.º 6 en 1894 y después fue transferido al 1.º Regimiento de Húsares del Honvéd por el Kaiser y promovido al rango de Mayor. Tomó el mando de este regimiento en 1904 y después el mando de la 79ª Brigada de Infantería del Honvéd en 1908 y finalmente de la 31ª División de Infantería en Budapest en 1911.

Primera Guerra Mundial 

En 1914 estuvo envuelto en el combate en el teatro de operaciones de Galicia y tomó el mando del VII Cuerpo y estuvo envuelto en la lucha en los montes Cárpatos, por lo que se le concedió, entre otras, la Orden austríaca de Leopoldo y la Cruz de Hierro prusiana. Después de que Italia entrara en la guerra fue transferido a la frontera carintia y estuvo envuelto en la lucha contra el ejército del Isonzo. Augusto permaneció en este frente hasta la 9.ª batalla del Isonzo en 1916, un periodo en el que de nuevo fue altamente condecorado. Augusto era altamente popular entre sus tropas, especialmente entre aquellas de nacionalidad húngara.

En noviembre de 1916, Augusto fue puesto al mando del Heeresfront en lucha contra fuerzas rusas y rumanas, y en 1917 se le concedió la Orden Militar de María Teresa y la Pour le Mérite. En enero de 1918 fue puesto al mando del 6.º Ejército en el teatro sur y ese mes de julio tomó el control del Grupo de Ejércitos del Tirol del Sur, que estaba formado por los 10.º y 11.º Ejércitos. Finalmente, el 26 de octubre de 1918, fue enviado al teatro de operaciones balcánico para tomar el mando del Heeresgruppe Kövess, que había perdido Serbia, Albania y Montenegro para entonces. Fue la última persona en ser nombrada Feldmarschall (Mariscal de Campo) del Ejército austrohúngaro el 24 de octubre de 1918, en un intento de su primo, el emperador Carlos, de aplacar a los nacionalistas húngaros.

Posguerra 
El 27 de octubre de 1918, el emperador Carlos hizo de Augusto el "Homo Regius" de Hungría, pero Augusto pidió ser liberado del juramente de fidelidad al Káiser. Entonces se iniciaron negociaciones y nombró al Graf János Hadik para constituir un nuevo gobierno nacional. Sin embargo, estalló la Revolución de los Crisantemos el 31 de octubre de 1918, disuadiendo sus planes. En noviembre fue proclamada la socialista República Democrática Húngara, para ser reemplazada unos pocos meses después por la comunista República Soviética Húngara. Esta revolución iba a fracasar: el popular Augusto sobrevivió indemne, y el 7 de agosto se convirtió en jefe de estado de Hungría una vez más, oficialmente como regente (Reichsverweser) por Carlos. Nombró a István Friedrich como Primer Ministro. Cuando se hizo evidente que los Aliados no reconocerían a un jefe de estado Habsburgo en Hungría, el archiduque fue obligado a dimitir el 23 de agosto de 1919. En 1920 el Archiduque se convirtió en el primer caballero de la Orden húngara de Vitéz, en 1927 se convirtió en miembro de la recién restablecida Cámara de Magnates. Posteriormente se convirtió en miembro honorario de la Academia Húngara de las Ciencias y fue su presidente entre 1936-1944. Huyó de Hungría a los Estados Unidos en 1944 pero posteriormente retornó a Alemania. Murió en 1962 en Rain cerca de Straubing.

Descendencia 
Su hijo mayor, Archiduque José Francisco de Austria murió antes que él en 1957.

Así el principal heredero de José Augusto fue el mayor de sus nietos, Archiduque José Arpad de Austria (1933-2017), el hijo mayor de José Francisco y de su esposa la Princesa Ana de Sajonia. José Arpad se casó con la Princesa María de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, y tuvo hijos en vida de José Augusto. Su hijo mayor sobreviviente es el Archiduque José Carlos (nacidos en 1960).

La nieta de José Augusto, la Archiduquesa Ilona de Austria (1927-2011) se casó con el Duque Jorge Alejandro de Mecklemburgo. El hijo de ella, Duque Jorge Borwin de Mecklemburgo es el actual jefe de la Casa de Meckemburgo-Strelitz.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)

Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Comandantes de la Orden militar de María Teresa
Príncipes de la Casa Imperial miembros de la Casa de los Señores de Austria
Regentes de Hungría
Mariscales de campo del Ejército austrohúngaro